Tyska kriget kan syfta på:

Tyska enhetskriget – 1866, mellan Österrike och dess allierade å ena sidan, och Preussen med allierade å andra sidan.
Svensk-franska kriget 1805-1810 – som huvudsakligen fördes på tysk mark.